Blue River kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blue River (Colorado)
Blue River (Wisconsin)

Of naar een film
Blue River